Heylandt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann August Hermann Heylandt (1799–1865), deutscher Arzt und Stadtphysicus sowie 1848/49 Bürgerschaftsabgeordneter in Lübeck
 Paul Heylandt (1884–1947), deutscher Erfinder und Fabrikant

Siehe auch:
 Heylandt Gesellschaft für Apparatebau
 Heyland